Louis Casali ist der Name folgender Personen:

* Louis Casali (Rennfahrer), französischer Automobilrennfahrer 
 Louis Casali (Fussballspieler) (* 1927), Schweizer Fußballspieler und -trainer